Zou (2012–2019) – francusko-singapurski serial animowany na podstawie książek autorstwa Michela Gaya; wyprodukowany przez Cyber Group Studios.

Opowiada o pięcioletniej zebrze imieniem Zou, która żyje w małym miasteczku zamieszkałym przez zebry. Każdego dnia Zou dowiaduje się nowych rzeczy o świecie, w którym dorasta.

Od maja 2012 roku serial emitowany na kanale Disney Junior UK.

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2012